Osoby o tym nazwisku:
 Artur Jusupow – rosyjski szachista i trener
 Artur Jusupow – rosyjski piłkarz
 Feliks Jusupow – rosyjski arystokrata
 Irina Jusupow – rosyjska księżniczka
 Ismaił Jusupow – radziecki i kazachski polityk
 Zalimchan Jusupow – tadżycki zapaśnik, olimpijczyk